Ходаков — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ходаков, Александр Георгиевич (род. 1952) — советский, российский дипломат.
 Ходаков, Алексей Дмитриевич (1927—1998) — советский футболист и хоккеист.
 Ходаков, Антон Ильич (Антон Пришелец; 1892—1972) — советский поэт-песенник.
 Ходаков, Дмитрий Дмитриевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Ходаков, Сергей Владимирович (1966—2019) — российский легкоатлет, двукратный паралимпийский чемпион.

Топоним 
 Ходаков — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

См. также 
 Ходаковский